Vitaliteit (levenskracht), het feit dat iemand of iets vitaal is
Vitaliteit (televisiezender), digitaal tv-kanaal van Vitaya